Ра́ймо И́льмари Хе́лминен (; 11 марта 1964, Тампере, Финляндия) — финский хоккеист (центрфорвард), главный тренер хоккейного клуба ТПС. Рекордсмен мира по количеству матчей за национальную сборную (331) и по количеству участий в олимпийских хоккейных турнирах (6). Лучший бомбардир сборной Финляндии всех времён (207 очков).

Выступал за клубы «Ильвес» (1982-85, 1987-88, 1996—2008), «Нью-Йорк Рейнджерс» (1985-87), «Миннесота Норт Старз» (1986-87), «Нью-Йорк Айлендерс» (1988-89), «Мальмё» (1989-96). Обладатель выдающихся достижений спортивного долголетия. Участник шести Олимпиад (1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002), одиннадцати чемпионатов мира (1985, 1990, 1994-99, 2000-02), Кубка Канады 1987 и Кубка мира 1996. В период с 1985 по 1989 сыграл три сезона в НХЛ. В чемпионате НХЛ — 117 игр, 59 очков (13 шайб + 46 передач).

В сезоне 2011/12 и 2019/20 возглавлял молодёжную сборную Финляндии. В сезоне 2012/13 работал главным тренером клуба «Ильвес». В 2012 году введён в Зал славы ИИХФ. В сезоне 2013/14 и 2015/16 являлся помощником главного тренера хоккейного клуба «Барыс». Три сезона работал помощником в «Йокерите».

Достижения 
 Чемпион мира 1995.
 Чемпион Финляндии 1985.
 Двукратный чемпион Швеции 1992, 1994.
 Обладатель Кубка Европы 1992/93.
 Лучший бомбардир шведского чемпионата сезона 1993/94.
 Лучший игрок («Золотой шлем») финской SM-лиги сезона 1997/98.
 Лучший игрок («Трофей Лассе Оксанена») регулярного сезона 1997/98.
 Лучший бомбардир и лучший нападающий, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 1984.
 Член зала хоккейной славы ИИХФ и Финского зала хоккейной славы (2008).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на HockeyDraftCentral.com

Хоккеисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Спрингфилд Индианс»
Хоккейные тренеры Финляндии
Тренеры ХК «Ильвес»
Тренеры ХК ТПС
Тренеры молодёжной сборной Финляндии по хоккею с шайбой